Битва за Хермон (, Battle of Mount Hermon) — сражение за гору Хермон между израильскими и сирийскими вооруженными силами во время Войны Судного дня (1973 год).

Создание израильского укреплённого пункта на Хермоне 
Во время Шестидневной войны 1967-го года на Хермоне не было сирийских укреплений. Все сирийские укрепления располагались на Голанских высотах. После Шестидневной войны высшее командование АОИ (Армии Обороны Израиля) приходит к выводу, что так как и Голанские высоты и Хермон отошли к Израилю, то нужно как можно скорее занять самые стратегические точки. Через несколько дней после окончания войны был отдан приказ вертолётами доставить израильские подразделения на самые высокие точки Хермона. На тот момент в этом районе не было ни единой дороги и ни единой тропы. Связь с этими подразделениями была возможна только посредством вертолётов. Поэтому первый укреплённый пункт (УП) Цахаля был установлен там, где можно было обустроить вертолетную площадку.

Укреппункт увеличивался со временем, к бункерам была построена дорога, и перед войной Судного дня в укреппункте находилось 60 бойцов. Из них 14 бойцов пехотной бригады Голани. Остальные 46 бойцов это электронная разведка, ВВС, Подразделение 8200 и др. У части из этих 46 бойцов даже не было личного оружия.

Первый этап сражения. Захват сирийцами израильского укреплённого пункта 
Утром 6 октября 1973 года наблюдатели отмечают, что сирийские подразделения снимают с бронетанковых подразделений маскировочные сети, с артиллерийских орудий, начинается прогрев двигателей. Наблюдатели докладывают о складывающейся ситуации командиру укреппункта, майору и тот запрашивает вышестоящее командование. Из штаба приходит краткий ответ: «Приготовиться к отражению возможной атаки неприятеля». Практически весь состав укреппункта не имел опыта участия в боевых действиях и не проходил необходимую военную подготовку.

В 12 часов дня командир УП посылает на внешний периметр две группы наблюдателей. В одной группе два человека, в другой три. Два бойца, один из них капитан артиллерии, поднимаются на смотровую площадку над укреппунктом. Их задача — наводить на цели удары артиллерии Цахала. А группа из троих бойцов спускается ниже с целью взять под контроль дорогу, ведущую к бункерам.

Без десяти два они наблюдают за обстрелом Голанских высот, который начинает сирийская артиллерия. Это начало войны Судного дня на сирийском фронте. В 15.00 начинается обстрел и самого укреппунтка. Командир, майор, даёт приказ наблюдателям снаружи подготовиться к атаке неприятеля, ведь после артобстрела всегда следует атака пехоты, десанта и т. д. И пока он ещё не закончил отдавать этот приказ по рации, 4 сирийских вертолёта Ми-8 с солдатами на борту пролетают над укреппунктом и пытаются приземлиться для выпуска десанта. Один из сирийских вертолётов разбился о скалы, но оставшиеся три выпускают группы сирийского спецназа. Командира сирийского спецназа звали Жожо. Группа из двоих наблюдателей спаслись бегством. Группа из трёх наблюдателей вступает в бой с сирийским спецназом и один из солдат погибает, другой ранен и третьего солдата сирийцы берут в плен. Сирийский спецназ открывает огонь по УП, оттуда отвечают огнём. Командир УП запросил командование о дальнейших действиях. Командование приказывает всем солдатам укрыться в центральном бункере и вести оборону, а солдатам Голани занять позиции снаружи бункера и вести бой. Командир подразделения Голани отдал приказ своим бойцам выйти наружу из бункера, открыл двери бункера и тут же был убит снаперской пулей.

Командиры требуют подкрепления, но в тот момент Цахаль им ничем помочь не мог… Внутри бункера начинается хаос — разные подразделения со своими командирами не могут прийти к общему мнению, нет никакой информации какие силы у атакующего врага, что происходит на других участках сражений и т. д. Очень скоро генератор вышел из строя и электричества в бункере не стало. Сирийский спецназ прорывается за ограждения укреппункта и солдаты начинают бросать гранаты в вентилляционные отверстия. Опасаясь химической атаки, командиры отдают приказ каждому солдату взять фланелевые куски материи и в случае газовой атаки помочиться на него и таким образом попытаться спастись от хим. атаки.

В атмосфере отсутствия оперативной информации и скоординированных действий с центральным командованием командиры решают покинуть бункер. Было решено разделиться на два отряда, которые должны были выйти из бункера в разных направлениях и в разное время, чтобы увеличить шансы на успех. Командир первого отряда, тот самый майор, приказывает первому отряду двигаться к местоположению наблюдателей. Ночью первый отряд покидает бункер и ползком движутся несколько часов, преодолевая дистанцию 200—250 метров. Перед бывшей позицией наблюдателей они подают негромкие звуковые сигналы для опознания, но сирийцы, занявшие позиции открывают по ним огонь на поражение.

В результате этого на месте погибают семеро бойцов первого отряда, четверо ранены, остальные сдались в плен. Второй отряд позднее выходит в другом направлении. Группа так же оказывается обнаруженной и попадает под огонь сирийского спецназа. Небольшой части отряда удалось скрыться, но основные силы также вынуждены были сдаться. Те, которым удалось спастись, докладывают о случившемся и командование принимает решение о срочной помощи попавшим в плен бойцам.

Второй этап сражения 
Командир Голани Амир Дрори отдаёт приказ собрать силы для контратаки, но выясняется, что сил для этой атаки пока категорически недостаточно.

Через два дня, 8 октября, отряд был всё же собран для контратаки. Основными силами отряда были две роты Голани. Было решено, что одна рота пойдёт к бункеру по дороге в БТР-х, а вторая рота пойдёт по тропе, в обход. Первая рота приняла бой у въезда в укрепрайон, сирийцы уже заминировали дорогу и выкопали траншеи. В итоге короткого боя погибло 25 израильтян. Командир отряда понял, что после 25 погибших и десятков раненных нет шансов продолжать наступление, пока не будут какие-то данные разведки о сирийских подразделениях, обороняющих укреппункт. Он отдаёт приказ о возвращении на исходные позиции.

Третий этап сражения. Операция «Кинуах» 
Цахал продвигается по всем основным фронтам, близится момент заключения договора о прекращении огня, а Хермон в руках сирийцев. Командование принимает решение вернуть Хермон Израилю и последняя операция войны Судного дня это операция «Кинуах» (Десерт) по освобождению Хермона.

Подразделение десантников 317 полка высаживаются с вертолетов у сирийского укреппункта, который находился выше израильского. После короткого боя, в котором погиб один израильский десантник, сирийские укрепления были захвачены. В этоже время спецназ Генштаба АОИ Сайерет Маткаль пешим порядком поднялся к израильским укреплениям от сирийской деревни Эль Хадер. После того, как они закрепились на площадке недалеко от израильских бункеров они не обнаружили там присутствия сирийцев и доложили командованию об этом.

Ночью 20-го октября полк Голани с бронетехникой выдвинулся по дороге, ведущей к укреплениям. Часть подразделения передвигалась пешим порядком по тропе, которую сейчас называют Маале Голани(Подъём Голани). Возле изгиба дороги (названной позднее «танковый поворот») напротив высоты № 16 силы Голани попали в засаду сирийского спецназа . В результате завязавшегося боя, погиб весь офицерский состав Голани, в том числе два командира батальонов, командиры рот и большинство командиров взводов. Командование было принято сержантским и рядовым составом. Потери израильской стороны составили 55 погибшими и несколько десятков раненых. Рядовой Бени Масас, уроженец Тверии, водрузил флаг Израиля на бункере утром 23-го октября. Он же назвал Хермон «глазами страны» и это название с тех пор навсегда вошло в обиход.

Позднее об этом событии написал песню «Хермон Голани». известный израильский композитор Хаим Хефер .

Примечания

Ссылки 
 kaif.co.il
 Интервью с Бени Масас 1973 г.
 Интервью с Амиром Дрори

Сражения в Войне Судного дня